Het diagram hieronder toont een vereenvoudigde stamboom van de Engelse koningen en koninginnen, van Willem de Veroveraar tot Charles III.

Brits vorstenhuis
 Stamboom
 Stamboom
 Stamboom